Đenola ima više značenja:
 Đenola
 Đenola (Torino)

Vidi još 
 Dženola